Dęblin, een stad in het Poolse woiwodschap Lublin
Deblín, een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië